Pieve dei Santi Vito e Modesto a Corsignano – chiesa di Pienza
 Pieve dei Santi Vito e Modesto a Sofignano – chiesa di Vaiano

 Oratorio dei Santi Vito, Modesto, Crescenzia – chiesa di Casaloldo